Tugwell ist der Familienname folgender Personen:

 Finn Tugwell, dänischer Tischtennisspieler (* 1976)
 Rexford Tugwell, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler (1891–1979)